Список видів роду Cytospora:

Список, який станом на 12.11.2019 містить 286 визнаних видів роду Cytospora, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Cytospora abchazica Siemaszko, 1923
 Cytospora aberrans Sacc., 1914
 Cytospora abyssinica G.C.Adams, Jol.Roux & Gezahgne, 2005
 Cytospora acaciae Oudem., 1902
 Cytospora achrae Henn., 1908
 Cytospora adeana Petr., 1929
 Cytospora agarwalii Soni, Dadwal & Jamaluddin, 1983
 Cytospora ailanthicola X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora allii Maire, 1913
 Cytospora alstoniae D.V.Singh & B.M.Khanna, 1970
 Cytospora alyxiae Petr., 1954
 Cytospora ampulliformis Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora amurensis Koval, 1961
 Cytospora amygdali D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora angularis Sacc., 1917
 Cytospora aquifolii Fr., 1830
 Cytospora artemisiae Petr., 1925
 Cytospora arundinis Caball., 1918
 Cytospora astragali Garb., 1924
 Cytospora atrocirrhata Gvrit., 1973
 Cytospora aurora Mont. & Fr., 1834
 Cytospora australiae Speg., 1880
 Cytospora austromontana G.C.Adams & M.J.Wingf., 2005

B 

Cytospora baccharidis Grove, 1935
 Cytospora bambusina Died., 1916
 Cytospora beaufortiae Sousa da Câmara, 1910
 Cytospora beilinensis X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora berberidis C.M.Tian, X.L.Fan & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora berkeleyi G.C.Adams, 2005
 Cytospora boreella Earle, 1901
 Cytospora bosniaca Petr., 1922
 Cytospora brevispora (G.C.Adams & Jol.Roux) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora broussonetiae Moesz, 1909
 Cytospora bungeanae X.L.Fan & C.M.Tian, 2019

C 

Cytospora caesalpiniae Gucevič, 1960
 Cytospora calami Syd. & P.Syd., 1910
 Cytospora californica D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora calycotomes Politis, 1935
 Cytospora canariensis Urries, 1957
 Cytospora candida Speg., 1910
 Cytospora caracolensis Speg., 1910
 Cytospora caraganae Tschern., 1929
 Cytospora carphosperma Fr., 1823
 Cytospora carpobroti Jami, Marinc. & M.J.Wingf., 2018
 Cytospora castaneae M.A.Dar & M.K.Rai, 2014
 Cytospora cedrelina G.P.Agarwal & N.D.Sharma, 1974
 Cytospora cedri Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1916
 Cytospora celtidicola X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora cenisia Sacc., 1884
 Cytospora centrivillosa Senan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora ceratophora Sacc., 1879
 Cytospora ceratosperma (Tode) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora ceratospermopsis C.M.Tian & X.L.Fan, 2019
 Cytospora cercidicola Henn., 1912
 Cytospora chamaecyparidis Sawada, 1950
 Cytospora cinereostroma (G.C.Adams & M.J.Wingf.) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora cisticola Sacc. & Traverso, 1903
 Cytospora citri Died., 1916
 Cytospora coriariae Gonz.Frag., 1921
 Cytospora corni Westend., 1857
 Cytospora cornicola Oudem., 1902
 Cytospora corylicola Sacc. ex Fuckel, 1871
 Cytospora cotini Norph., Bulgakov & K.D.Hyde, 2016
 Cytospora cupressi Gutner, 1935
 Cytospora cupressina Sousa da Câmara, 1932
 Cytospora curvata Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora cypri Défago, 1942

D 

Cytospora dasycarpi Oudem., 1901
 Cytospora daturae Kurbans., 1980
 Cytospora davidianae Y.L.Wang & X.Y.Zhang, 2015
 Cytospora decorticans Sacc., 1884
 Cytospora deformis (Fr.) Petr. & Syd., 1923
 Cytospora diatrypelloidea G.C.Adams & M.J.Wingf., 2005
 Cytospora diatrypoides Truszk., 1960
 Cytospora disciformis G.C.Adams & M.J.Wingf., 2005
 Cytospora donetzica Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora dubyi Sacc., 1884

E 

Cytospora eriobotryae Curzi & Barbaini, 1927
 Cytospora eriogoni W.B.Cooke, 1952
 Cytospora erumpens Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora eucalypti (Cooke & Harkn.) D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora eucalypticola Van der Westh., 1965
 Cytospora eugeniae (Nutman & F.M.Roberts) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora euonymi Cooke, 1885
 Cytospora euonymicola X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora euonymina X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora euphorbiae Politis, 1935
 Cytospora eurotiae Kravtzev, 1961
 Cytospora eutypelloides Sacc., 1910
 Cytospora exigua Sacc., 1906

F 

Cytospora fallax (Nitschke) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora farinosa Feltgen, 1903
 Cytospora frangulae Truszk., 1960
 Cytospora fraxinigena Senan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora fugax (Bull.) Fr., 1823

G 

Cytospora gelida Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora gigaloculata C.M.Tian, X.L.Fan & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora gigaspora C.M.Tian, X.L.Fan & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora granati D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora grevilleae V.P.Sahni, 1968
 Cytospora grewiae Henn., 1912
 Cytospora grossulariae Laubert, 1904
 Cytospora gutnerae Gvrit., 1973

H 

Cytospora halimodendri Kravtzev, 1961
 Cytospora hariotii Briard, 1889
 Cytospora hendersonii Ehrenb., 1818
 Cytospora hibisci Oudem., 1902
 Cytospora hippocastani Oudem., 1902
 Cytospora horrida Sacc., 1884
 Cytospora hulthemiae Kravtzev, 1961
 Cytospora hyperici Grove, 1922

I 

Cytospora ilicina Sacc., 1884
 Cytospora intrusa Dobrozr., 1927
 Cytospora ipomoeae S.Ahmad & Arshad, 1972
 Cytospora italica Thambug., Camporesi & K.D.Hyde, 2016

J 

Cytospora jasmini Cooke, 1885
 Cytospora joaquinensis D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora juglandina Sacc., 1881
 Cytospora junipericola Senan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora juniperina X.L.Fan & C.M.Tian, 2019

K 

Cytospora kantschavelii Gvrit., 1973
 Cytospora kazachstanica Schwarzman, 1951
 Cytospora kerriae Died., 1912
 Cytospora koelreuteriae Died., 1904

L 

Cytospora laburni Peyronel, 1918
 Cytospora lantanae Bres., 1891
 Cytospora lauri Grove, 1935
 Cytospora lentisci Bres., 1926
 Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., 1823
 Cytospora lirella Syd. & P.Syd., 1910
 Cytospora litchii N.D.Sharma, 1982
 Cytospora longiostiolata Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora longispora D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora loranthi Moesz, 1909
 Cytospora loranthicola Sacc. & Trotter, 1913
 Cytospora lumnitzericola Norph., T.C.Wen & K.D.Hyde, 2018
 Cytospora lycii Died., 1906

M 

Cytospora magnoliae Sandu, 1962
 Cytospora mali-sylvestris Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora mangiferae G.P.Agarwal & N.D.Sharma, 1974
 Cytospora mangiferae-indicae V.G.Rao & Narendra, 1977
 Cytospora marathwadensis A.Pande, 1975
 Cytospora marchica Syd. & P.Syd., 1900
 Cytospora massariana Sacc., 1884
 Cytospora melanodiscus (G.H.Otth) Höhn., 1906
 Cytospora melasperma (Fr.) Fr., 1823
 Cytospora melianthi Urries, 1941
 Cytospora melnikii Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora metasequoiae Gucevič, 1960
 Cytospora metrosideri Rabenh., 1878
 Cytospora microspora Rabenh., 1844
 Cytospora minima Sacc., 1921
 Cytospora minuta Thüm., 1885
 Cytospora mira Tschern., 1929
 Cytospora moravica Sacc., 1914
 Cytospora mougeotii Lév., 1830
 Cytospora muehlenbeckiae N.D.Sharma, 1982
 Cytospora myricae Henn., 1902
 Cytospora myricae-gales Bres., 1908
 Cytospora myricariae Petr., 1925
 Cytospora myricina Petr., 1921
 Cytospora myrtagena (G.C.Adams & M.J.Wingf.) G.C.Adams & Rossman, 2015
 Cytospora myrtilli Grove, 1918
 Cytospora nerii Bres., 1926

N 

Cytospora nicotianae Av.-Saccá, 1922
 Cytospora nigrocincta Traverso, 1912
 Cytospora nitschkei G.C.Adams, Jol.Roux & Gezahgne, 2005
 Cytospora nobilis Traverso, 1904
 Cytospora notastroma Kepley & F.B.Reeves, 2015
 Cytospora nyssae Fairm., 1922

O 

Cytospora occulta Sacc., 1884
 Cytospora oleicola D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora orientis-extremi Gvrit., 1973
 Cytospora ostryae Syd. & P.Syd., 1910
 Cytospora oxyacanthae Rabenh., 1858

P 

Cytospora pallida Ellis & Everh., 1902
 Cytospora palmoides Qing T.Zhang & X.Y.Zhang, 2014
 Cytospora parakantschavelii Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora parapistaciae D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora parasitica Norph., Bulgakov & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora paratranslucens Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora pavettae Crous & M.J.Wingf., 2019
 Cytospora periplocae Urries, 1956
 Cytospora personata (Fr.) Sacc., 1882
 Cytospora petrakii H.Zimm., 1913
 Cytospora phellodendri Gucevič, 1960
 Cytospora philadelphi Pisareva, 1968
 Cytospora phillyreae Jaap, 1916
 Cytospora phomopsis Sacc., 1915
 Cytospora photiniicola Bubák, 1916
 Cytospora pini Desm., 1843
 Cytospora pistaciae D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora platani Fuckel, 1860
 Cytospora platycladi X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora platycladicola X.L.Fan, 2019
 Cytospora plurivora D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora polygoni-baldschuanici Sandu, A.Lazǎr & Hatmanu, 1962
 Cytospora polygoni-sieboldii Henn., 1912
 Cytospora polytrichi Racov., 1959
 Cytospora pomicola Massee, 1913
 Cytospora populicola D.P.Lawr., L.A.Holland & Trouillas, 2018
 Cytospora populina (Pers.) Rabenh., 1844
 Cytospora populinopsis X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora predappioensis Q.J.Shang, Norph., Camporesi & K.D.Hyde, 2018
 Cytospora pruinopsis C.M.Tian & X.L.Fan, 2015
 Cytospora prunicola Norph., Camporesi, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2018
 Cytospora prunorum Sacc., Syd. & P.Syd., 1904
 Cytospora pteleae Hollós, 1907
 Cytospora pterocaryae Gonz.Frag., 1917
 Cytospora pulchella Sacc., 1903
 Cytospora pulcherrima Dearn. & Hansbr., 1934
 Cytospora punicae Sacc., 1878

Q 

Cytospora quercicola Senan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora querna Sacc., 1908

R 

Cytospora rhizophorae Kohlm. & E.Kohlm., 1971
 Cytospora rhoicola Oudem., 1902
 Cytospora ribis Ehrenb., 1818
 Cytospora rosae Senan., Camporesi & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora rostrata C.M.Tian & X.L.Fan, 2015
 Cytospora rusanovii Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora ruthenica Petr., 1921

S 

Cytospora sacchari E.J.Butler, 1906
 Cytospora sacculus (Schwein.) Gvrit., 1969
 Cytospora salicacearum Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora salicicola Norph., Bulgakov & K.D.Hyde, 2016
 Cytospora salicina Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora salicis (Corda) Rabenh., 1844
 Cytospora sambuci Died., 1906
 Cytospora sambucicola Tehon & G.L.Stout, 1929
 Cytospora sarothamni Sacc., 1884
 Cytospora sassafrasicola Tehon & E.Y.Daniels, 1927
 Cytospora schizandrae Ablak. & Koval, 1961
 Cytospora seselis Moesz, 1909
 Cytospora shinhagadensis V.G.Rao & Anahosur, 1972
 Cytospora sibiraeae C.M.Tian, X.L.Fan & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora silenes Gonz.Frag., 1918
 Cytospora simplex Höhn., 1927
 Cytospora smithiae Sacc. & Trotter, 1913
 Cytospora sophoricola C.M.Tian & X.L.Fan, 2014
 Cytospora sophoriopsis X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora sorbi Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora sorbicola Norph., Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2017
 Cytospora sororia Bres., 1908
 Cytospora spinescens Sacc., 1904
 Cytospora spiraeae X.L.Fan, 2018
 Cytospora subclypeata Sacc., 1896
 Cytospora subcorticalis Died., 1912
 Cytospora sudetica Petr., 1921
 Cytospora sydowii Gutner, 1935
 Cytospora symphoricarpi Henn., 1912
 Cytospora syringae Sacc., 1884
 Cytospora systema-solare Naumov, 1951
 Cytospora szembelii Gutner, 1934

T 

Cytospora tamaricella Syd. & P.Syd., 1904
 Cytospora tamaricicola X.L.Fan & C.M.Tian, 2019
 Cytospora tamaricis Brunaud, 1897
 Cytospora tamaricophila Maire & Sacc., 1903
 Cytospora tanaitica Norph., Bulgakov & K.D.Hyde, 2015
 Cytospora taxi Sacc., 1884
 Cytospora teheranica Esfand., 1951
 Cytospora thailandica Norph., T.C.Wen & K.D.Hyde, 2018
 Cytospora theae Petch, 1925
 Cytospora tibouchinae Crous & M.J.Wingf., 2016
 Cytospora translucens Sacc., 1884
 Cytospora tritici Punith., 1980
 Cytospora tulipiferae Died., 1906

U 

Cytospora ulmicola Norphanphoun, Bulgakov, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2019
 Cytospora umbrina (Bonord.) Sacc., 1884
 Cytospora unedonis Maubl., 1904
 Cytospora unilocularis Thambug., Camporesi & K.D.Hyde, 2016

V 

Cytospora vaccinii Died., 1912
 Cytospora valsoidea G.C.Adams & M.J.Wingf., 2005
 Cytospora variispora Gvrit., 1973
 Cytospora variostromatica G.C.Adams & M.J.Wingf., 2005
 Cytospora vinacea D.P.Lawr., Travadon & Pouzoulet, 2017
 Cytospora vincae Hollós, 1926
 Cytospora viticola D.P.Lawr., Travadon & Pouzoulet, 2017
 Cytospora vitis Mont., 1856
 Cytospora wistariae Henn., 1912

W 

Cytospora woodfordiae S.Ahmad, 1972
 Cytospora xylocarpi Norph., T.C.Wen & K.D.Hyde, 2018

Y 

Cytospora yatay Speg., 1910
 Cytospora yuccae Politis, 1938

Z 

Cytospora zamiae V.G.Rao & B.R.D.Yadav, 1995
 Cytospora zelkovae Syd. & P.Syd., 1900
 Cytospora ziziphi Subhedar & V.G.Rao, 1976

Примітки

Посилання 
 

 
Cytospora
Cytospora